Prielgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Prielgraben (Laugna), rechter Zufluss der Laugna bei Kaag, Gemeinde Laugna, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Prielgraben (Reutenbach), rechter Zufluss des Reutenbachs (zur Iller) an der Aumühle von Buxheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern